Re-Birth est le second EP de Furia paru en 2005, il marque un tournant dans le style du groupe

Pistes
 Dogmas Fall
 Anthem For Kheros
 Coma
 Evil Spells Approval

Membres 
 Damien - Chant
 Sebastien - guitare lead
 Mickael - guitare rythmique
 Guillaume - basse
 Mehdi - clavier
 Mederic - Batterie

Album de Furia
EP sorti en 2005